Кош може бити:

 Кош, корпа, кошара,
 Кош (грађевина), намјенска грађевина у којој се чува кукуруз у клипу,
 Кош (кошарка), обруч с мрежицом, опрема кошаркашког игралишта,
 Кош (поен), погодак у кошарци.

Име:
 Ерих Кош, књижевник, преводилац и академик,

Име места:
 Кош (Исток), насељено мјесто у општини Исток, Космет, Република Србија,
 Кош (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ,
 Кош (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка

Слични појмови:
 Кошеви, насеље у општини Крушевац,
 Кошице, град у Словачкој,
 Кошница, стан за пчеле,
 Грудни кош, скелет трупа.